Para la esposa de Guillermo Ernesto de Sajonia-Weimar-Eisenach, ver Feodora de Sajonia-Meiningen (1890-1972).

Feodora de Sajonia-Meiningen (Feodora von Sachsen-Meiningen; Potsdam, 12 de mayo de 1879 - Hirschberg, 26 de agosto de 1945) fue la única hija del duque Bernardo III de Sajonia-Meiningen y su esposa, la princesa Carlota de Prusia. Feodora fue la primera bisnieta de la reina Victoria del Reino Unido y del emperador alemán Guillermo I. Era llamada familiarmente Feo, un diminutivo de su nombre. Tuvo una vida difícil debido a su pésima salud.

Primeros años

Sus padres apenas cuidaron de su única hija, quién también mostró poco interés en la educación. Feodora sufrió la indiferencia de su madre, que prefería la vida social, Carlota describió a su hija como "estúpida" porque le resultaba difícil estudiar. Algunas cartas de Carlota a su madre muestran que estaba muy preocupada por la educación de Feodora. La niña fue criada sobre todo por su abuela materna, Victoria, emperatriz de Alemania, que llegó a escribir a su madre, la reina Victoria del Reino Unido, preocupada por la educación de la pequeña.

Al describir a Feodora en una visita, escribió que "es realmente una buena niña y mucho más fácil de manejar que su mamá". Victoria, quien se convirtió en emperatriz alemana en 1888, percibió un déficit en la educación de Feodora y gradualmente se preocupó por la apariencia física y el desarrollo mental de la niña, describiendo a la niña de trece años como poseyendo "facciones marcadas" y una estatura inusualmente baja. Feodora también se preocupó poco por sus estudios, prefiriendo en cambio hablar de moda. Su abuela, que valoraba mucho la educación, culpó a la falta de estudiosos de la niña de una orientación paterna insuficiente y comentó que "el ambiente de su hogar no es el mejor para una niña de su edad ... Con Carlota, por ejemplo, ¿qué más se puede esperar ... Sus padres rara vez están en casa o juntos ... ¡Apenas sabe lo que es la vida hogareña!".

La Reina Victoria quería a su bisnieta mayor. En junio de 1887, la joven Feodora y sus padres asistieron al Jubileo de Oro de la reina en Londres. Mientras sus padres se quedaban en el Palacio de Buckingham, Feodora se quedó con su joven prima, la princesa Alicia de Battenberg, en la casa de la duquesa viuda de Buccleuch en Whitehall, lo que permitió a las niñas ver la procesión real mientras se dirigía a la Abadía de Westminster. La reina Victoria la describió como "la pequeña y dulce Feo, que es tan buena y creo que se ha vuelto bastante bonita. Estábamos encantados de tenerla y creo que la querida niña se ha divertido".

Matrimonio

A medida que Feodora creció, su matrimonio comenzó a ser una consideración. El príncipe exiliado Pedro Karađorđević, el futuro Pedro I de Serbia, treinta y seis años mayor que Feodora, se propuso a sí mismo como pretendiente, aunque probablemente se trataba de un intento de obtener apoyo para suceder al trono serbio. Carlota declaró que "para un trono así, Feodora es demasiado buena". El primo hermano materno de su madre, Alfredo, príncipe heredero de Sajonia-Coburgo y Gotha, el único hijo de la amiga de Carlota (y tía abuela materna de Feodora), la duquesa de Sajonia-Coburgo y Gotha, también fue considerado.

Varios meses después de regresar de las celebraciones del Jubileo de diamante de la reina Victoria en junio de 1897, Feodora se comprometió con el príncipe Enrique XXX Reuss de Köstritz, y el compromiso se anunció a principios de octubre. Nacido en Castillo Neuhoff, era hijo del príncipe Enrique IX Reuss de Köstritz y su esposa la baronesa Ana de Zedlitz y Leipe. El padre de Enrique murió a principios de 1898, lo que obligó a posponer temporalmente el matrimonio. Los rumores de que el matrimonio había sido cancelado resultaron ser falsos, y se casaron en Breslau el 24 de septiembre de 1898 en una ceremonia luterana. La princesa Feodora fue la única bisnieta de la reina Victoria y la única nieta de la emperatriz alemana Victoria que se casó en sus vidas; se casó en 1898 y tanto la reina como la emperatriz alemana murieron en 1901.

El príncipe Enrique era capitán del Regimiento de Infantería No. 92 de Brunswick, aunque no era particularmente rico ni de alto rango. La abuela de Feodora, la emperatriz Victoria, se sorprendió por la elección del novio, particularmente su falta de posición, pero observó que la novia al menos parecía feliz. Sobre la diferencia de edad de quince años, Victoria comentó: "Estoy muy contenta de que sea mayor que ella, y si es sabio, estable y firme, puede que le haga mucho bien, y puede resultar muy bien, pero ha tenido un extraño ejemplo en su madre, y es una extraña criatura". El historiador John Van der Kiste escribe que Feodora estaba "evidentemente enamorada" de su nuevo marido, y probablemente también buscó el matrimonio como un escape de su "molesta vida hogareña".

Una vez que regresaron de su luna de miel, Enrique pasó gran parte de su tiempo de servicio con su regimiento, mientras que Feodora se unió a un grupo de lectura y asistió a la ópera y al teatro en Berlín. Feodora también acompañaba a menudo a su marido durante sus asignaciones militares, viajando por Alemania.

Últimos años 
Feodora sufrió la mayor parte de su vida adulta por problemas de salud, y la describió como "la vieja historia" de su vida. Al igual que su madre y su abuela materna, las enfermedades de Feodora incluían mareos, insomnio, náuseas, dolores diversos, parálisis, estreñimiento y diarrea. Se sometió a varias operaciones para tratar sus enfermedades y aliviar su infertilidad, todas sin éxito. El matrimonio quedó sin hijos.

Feodora visitó el Castillo de Windsor en 1900, que sería la última vez que vio a su bisabuela antes de la muerte de la reina Victoria al año siguiente. Enrique asistió a su funeral, pero la mala salud impidió que Feodora asistiera. Feodora culpó a la malaria por su condición, aunque Carlota les dijo a los miembros de la familia que Enrique le había dado a su esposa una enfermedad venérea, una acusación que Feodora negó furiosamente. Carlota le pidió a su hija que se hiciera la prueba con su médico personal; cuando Feodora se negó, le confirmó a Carlota que sus creencias eran correctas. En reacción, Feodora se negó a entrar a la casa de su madre y se quejó con los miembros de la familia de las acciones "increíbles" de su madre.

En 1903, la pareja se mudó a Flensburg cuando Enrique fue trasladado, donde vivieron en una pequeña casa. Feodora descubrió que el clima templado de la región tuvo un impacto positivo en su salud. Para mejorarlo aún más y aumentar la probabilidad de quedar embarazada, tomó pastillas de arsénico y torio. Sin embargo, su mala salud reapareció y nuevamente comenzó a sufrir dolor de muelas y migrañas. En octubre de 1904, se atribuyó a la influenza una enfermedad grave. Sus esfuerzos adicionales para concebir incluyeron numerosas visitas a clínicas privadas a lo largo de los años, que a menudo conducían a cirugías y procedimientos dolorosos.

Dos guerras mundiales 
Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, Enrique fue enviado al Frente Occidental, mientras que su esposa abrió un pequeño hospital para tratar a los soldados heridos. En esta etapa, las relaciones entre él y su esposa se habían deteriorado; Enrique creía que a Feodora le gustaba quejarse de estar enfermo y ver a los médicos. Él escribió que su enfermedad "consiste principalmente en una completa falta de energía y apatía mental", y se quejó de que "ella exagera enormemente sus enfermedades y nos causa a mí ya otros una ansiedad bastante innecesaria". Enrique murió en 1939.

Después de que la guerra concluyó con la derrota de Alemania, el gobierno del padre de Feodora sobre el Ducado de Sajonia-Meiningen terminó. Su vida de posguerra es en su mayor parte desconocida y los registros de su historial médico posterior se han perdido principalmente.

Feodora pasó sus últimos años en el sanatorio de Buchwald-Hohenwiese, en Silesia, cerca del castillo de Neuhoff, donde había habitado con su marido en Monciervo (Polonia). Cansada de largos años de tratamientos y sin duda muy afectada por la cesión de parte de Silesia a Polonia en la conferencia de Potsdam, el 26 de agosto de 1945 Feodora acordó con otra paciente del sanatorio un pacto suicida, envenenándose ambas con monóxido de carbono usando una estufa. 

Sus restos recibieron sepultura en el castillo de Neuhoff (hoy Radociny), pero su tumba y la de su marido fueron saqueadas y destruidas poco después.

Los restos mortales de la princesa fueron examinados en busca de enfermedades hereditarias y, junto con los de su esposo, fueron enterrados nuevamente en la cripta de Kowary en 2004.

Al describir la vida de Feodora, el historiador John Van der Kiste escribe que "la princesa que había deseado desesperadamente a sus propios hijos, en cambio, continuó luchando con constantes dolencias físicas, insomnio y depresión severa, y soportó muchos años de mala salud similar a la de su madre".

Problemas de salud
Feodora tuvo toda su vida una salud muy frágil, y se cree que sufrió porfiria, heredada de su antepasado materno el rey Jorge III del Reino Unido y pasó gran parte de su vida en sanatorios. El diagnóstico se desprende de los análisis médicos realizados a sus restos y a los de su madre.

Ancestros

Bibliografía 

Princesas de Sajonia-Meiningen
Princesas de Reuss
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nobles de Alemania del siglo XX
Damas de la Orden de Luisa
Nacidos en Potsdam